Hecken (Haut-Rhin)
 Hecken (Hunsrück)